Plombières (België), ook Blieberg of Bleyberg, een gemeente in de Belgische provincie Luik
 Plombières-lès-Dijon, een gemeente in de Franse regio Bourgondië
 Plombières-les-Bains, een gemeente in de Franse regio Lotharingen
 kanton Plombières-les-Bains, een kanton in de Franse regio Lotharingen